Grand Prix Polski I na Żużlu 2021 – 1. turniej rozegrany we Wrocławiu
 Grand Prix Polski II na Żużlu 2021 – 2. turniej rozegrany we Wrocławiu
 Grand Prix Polski III na Żużlu 2021 – 1. turniej rozegrany w Lublinie
 Grand Prix Polski IV na Żużlu 2021 – 2. turniej rozegrany w Lublinie
 Grand Prix Polski V na Żużlu 2021 – 1. turniej rozegrany w Toruniu
 Grand Prix Polski VI na Żużlu 2021 – 2. turniej rozegrany w Toruniu